Грязевики может означать:

 Грязевики () — род подёнок семейства грязевые подёнки.
 Грязевики () — род жесткокрылых семейства водолюбов.
 Грязевики — устройства для очистки фильтрации от нерастворимых примесей.